

Kalendarium informatyczne 1949 roku

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj 
 6 maja uruchomienie EDSACa pierwszego komputera z elektroniczną pamięcią programu

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1949